Bernard steht für:
 Bernard (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bernard (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bernard (Fernsehserie), eine computeranimierte Kurzfilmserie
 Bernard (Nutzfahrzeughersteller), französischer Lastwagenhersteller 
 Gebrüder Bernard, deutscher Schnupftabakhersteller
 Pivovar Bernard, eine tschechische Brauerei
 Bernard, eine Figur im Zeichentrickfilm Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei

Bernard ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bernard (Iowa), im Dubuque County
 Bernard (Louisiana), im Allen Parish
 Bernard (Maine), im Hancock County
 Bernard (Mississippi), im Hinds County
 Bernard (Ohio), im Brown County

Siehe auch:
 Bernart
 Bernaert
 Bernhard
 Barnard
 Bernhardt
 Bernards
 Saint-Bernard